Passport (automerk), een Canadees autoverdelersnetwerk van General Motors
 Passport (band), een Duitse band

Zie ook
 Paspoort (doorverwijspagina)